Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1921 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

Spodnji del

6. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
1921